Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za sezonu 1987./88. je osvojio Partizan iz Beograda.

Prva liga 

 Izvori: 
 Jadran-Koteks : '20 - '90

Druga liga

Jug 

 Izvori: 
 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini

Istok 
Sudionici:
 Student Beograd
 Vojvodina Novi Sad
 Dinamo Pančevo
 Senta
 Struga
 Spartak Subotica
 Zorka Šabac
 Goč Vrnjačka Banja
 Izvori: 
 VK Senta

Izvori 
    

1987.-88